XXIX розыгрыш чемпионата России по гандболу среди женских команд. Проводится при финансовой поддержке титульного спонсора букмекерской конторы «Париматч» и носит название Суперлига Париматч. Впервые в истории Чемпионом России стал московский ЦСКА, обыгравший в финале действующего Чемпиона - Ростов-Дон по сумме двух матчей. Бронзовым призером стала тольяттинская Лада.

Регламент 
Турнир состоит из двух этапов: предварительного (регулярный чемпионат) и финального (плей-офф).

Предварительный этап 
Регулярный чемпионат пройдет в два круга, каждая команда проведет по 22 матча. Схема расписания женской Суперлиги Париматч осталась неизменной. Исходя из пожеланий клубов, за один выезд команды будут проводить по два-три матча.

В календаре предварительного этапа предусмотрены паузы на подготовку и выступление женской сборной России в чемпионате Европы – 2020 и в Олимпийском квалификационном турнире.

Перерывы в чемпионате России 

 28 сентября – 6 октября 2020
 19 ноября 2020 – 5 января 2021
 24 февраля – 6 марта 2021
 12–24 марта 2021

Финальный этап 
В плей-офф борьбу за медали поведут шесть команд. Два сильнейших по итогам регулярного чемпионата клуба попадут напрямую в полуфинал, а коллективы, занявшие места с третьего по шестое, сыграют в четвертьфинале. Остальные шесть команд Суперлиги Париматч в отдельном плей-офф по аналогичной схеме разыграют места с 7-го по 12-е.

Все серии плей-офф состоят из двух матчей. Победители будут определяться по «еврокубковой системе». Во всех парах первый матч проходит на площадках команд, занявших в регулярном чемпионате более низкое место.

Пары 1/2 финала чемпионата России будут составлены по схеме:

 Команда 1 – победитель пары 4/5
 Команда 2 – победитель пары 3/6

Плей-офф женской Суперлиги Париматч начался 25 апреля 2021 года. Второй матч финальной серии прошел 23 мая.

Участники чемпионата

Предварительный этап

Турнирная таблица

Результаты матчей 

 •  •

Плей-офф

Группа А (за 1-6 места)

Четвертьфинал 

|}

Финал 4-х

Матч за 5-е место 

|}

Группа Б (за 7-12 места)

Четвертьфинал 

|}

Финал 4-х

Матч за 11-е место 

|}

Статистика

Бомбардиры

Ассистенты

Гол+пас

Вратари

Награды 
По итогам сезона награждены:

 MVP сезона: Екатерина Ильина (ЦСКА)
 Тренер: Ольга Акопян (ЦСКА)
 Открытие сезона: Дарья Стаценко (Динамо-Синара)

Символическая сборная сезона:

Итоговое положение команд

Примечания 

Чемпионаты России по гандболу
2020 год в гандболе
2021 год в гандболе
Чемпионаты России в 2020 году
Чемпионаты России в 2021 году